Ben Thomson (né le  à Coaldale, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec le Aeros de Houston dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||8 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||67 ||10 ||14 ||24 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1999-2000 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||69 ||23 ||40 ||63 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||71 ||31 ||42 ||73 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||71 ||32 ||46 ||78 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||66 ||40 ||35 ||75 ||37 ||11 ||7 ||2 ||9 ||12
|-
|2003-2004 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC ||36 ||14 ||29 ||43 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC ||44 ||17 ||36 ||53 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC ||43 ||23 ||32 ||55 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Wildcatters du Texas || ECHL ||6 ||4 ||2 ||6 ||2 ||10 ||4 ||5 ||9 ||4 
|-
|2006-2007 || Aeros de Houston || LAH ||47 ||7 ||15 ||22 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||17 ||3 ||2 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || EV Ravensbourg || 2.Bundesliga ||35 ||26 ||24 ||50 ||36 ||4 ||4 ||8 ||12 ||6
|-
|2008-2009 || EV Ravensbourg || 2.Bundesliga ||27 ||9 ||31 ||40 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || EV Ravensbourg || 2.Bundesliga ||51 ||28 ||38 ||66 ||75 ||8 ||1 ||5 ||6 ||2
|- 
|2010-2011 || EV Ravensbourg || 2.Bundesliga ||42 ||23 ||34 ||57 ||44 ||12 ||3 ||7 ||10 ||8
|-
| 2011-2012 || EV Ravensbourg || 2.Bundesliga || 18 || 5 || 16 || 21 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1982
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur du EC Klagenfurt AC
Attaquant de hockey sur glace